Памятник труженикам тыла — памятник в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан.

Монумент был открыт в канун Дня Победы — 6 мая 2010 года — в городском Сквере им. маршала Г. К. Жукова, который посвящён событиям и героям Великой Отечественной войны. Участников торжественного митинга, посвящённому этому событию, приветствовал глава администрации города Стерлитамак Вахит Абдрахимов.

Памятник представляет собой бетонную стелу в виде призмы, на лицевых гранях которой находятся барельефы мужчины и женщины — тружеников тыла. Ниже расположена надпись «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ». На вершине стелы установлена пятиконечная звезда. На дорожке к монументу, вымощенной коричневой тротуарной плиткой, находится пьедестал с мемориальной плитой, на которой на башкирском и русском языках написано: «Мемориальный комплекс, посвящённый труженикам тыла города Стерлитамак, открыт 6 мая 2010 года в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

За памятником труженикам тыла, по обеим сторонам широкой аллеи, установлено двенадцать стел с описанием предприятий, выпускавших продукцию в годы войны. Далее в этом мемориальном комплексе стоят бюсты Героям Социалистического Труда.

В канун Дня Победы 2015 года в сквере был установлен памятный знак детям войны. Организатором работы по установке памятника стал Мидхат Хакимов — общественный деятель, депутат Государственной Думы третьего созыва. 

На барельефе памятного знака изображены женщина и подросток, работающие за станком в цехе завода. Из-за своего маленького роста мальчик стоит на подставке в виде деревянного ящика. Вверху барельефа имеется надпись надпись «ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ». Памятный знак установлен на постаменте, отделанном плитами из коричневого гранита. На правой стороне постамента имеется памятная доска, посвящённая этому памятнику.

Примечания

Ссылки 
 В Стерлитамаке торжественно открыли мемориал тружеников тыла 
 В Стерлитамаке установили памятник Детям войны 
 Открыт памятник Детям войны 

труженикам тыла
Стерлитамак
Здания и сооружения, построенные в 2010 году в России
2010 год в Башкортостане
Скульптуры 2010 года
Скульптуры по алфавиту